Rejon nowhorodkiwski – jednostka administracyjna wchodząca w skład obwodu kirowohradzkiego Ukrainy.

Rejon utworzony w 1923, ma powierzchnię 997 km² i liczy około 19 tysięcy mieszkańców. Siedzibą władz rejonu jest Nowhorodka.

Na terenie rejonu znajdują się 1 osiedlowa rada i 10 silskich rad, obejmujących w sumie 26 wsi.

Miejscowości rejonu